В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо Дьюрі і Енн Кійомура 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Біллі Джин Кінг /  Шерон Волш (півфінал)

 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура (фінал)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors